Замина:
 Замина — горная река, расположенная в Лихтенштейне.
 Замина — деревня в Лихтенштейне.
 Замина Асланова — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1980).
 Замина Гасанова — советский азербайджанский металлург, первая женщина-металлург в Азербайджане.

См. также 
 Замена